Trafohaus bezeichnet Gebäude der Energieversorgung:
 umgangssprachlich allgemein eine Transformatorenstation, in der Schweiz auch Unterwerk
 Trafohaus Jägerbrücke, eine denkmalgeschützte Transformatorenstation in Arnsberg
 Trafohaus Lutherplatz, eine denkmalgeschützte Transformatorenstation in Kassel

Siehe auch:
 Transformatorenhaus
 Transformatorenhäuschen (Anzefahr)
 Trafoturm
 Transformatormuseum Tandslet